Museo arte Gallarate (MAGA)  – museo situato a Gallarate
Make America Great Again (MAGA)  – slogan politico statunitense